Какситепек има више значења:

 Какситепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какситепек (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику